Als Provinz Santa Cruz (spanisch ) werden folgende staatliche Verwaltungseinheiten bezeichnet:

* Provinz Santa Cruz (Argentinien), Patagonien, Argentinien
 Provinz Santa Cruz (Peru), Cajamarca, Peru
 Provinz Santa Cruz de Tenerife, Kanarische Inseln, Spanien

Siehe auch

 Santa Cruz